Национальный чемпионат I 1957 () — 54-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1957
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1957 году